Petals for Armor (с англ. — «Лепестки для защиты») — сольный студийный альбом Хэйли Уильямс, автора-исполнителя песен и солистки группы Paramore. Альбом вышел 8 мая 2020 года, на лейбле Atlantic Records. Этот альбом станет для Хэйли Уильямс первым сольным опытом, помимо гостевого участия в записях других исполнителей. Альбому предшествовали два мини-альбома Petals for Armor I and Petals for Armor II.

Объясняя происхождение названия альбома, Хэйли говорит, что «для меня лучший способ защитить себя — быть хрупкой». Продюсером альбома выступил американский музыкант и автор песен Тейлор Йорк. Альбом был записан в 2019 году, во время творческого отпуска Paramore, взятого после тура в поддержку After Laughter, пятого альбома группы.

Выходу альбома предшествовал сингл «Simmer», выпущенный в январе 2020 года вместе с музыкальным видео. В интервью Радио BBC Уильямс подтвердила, что планирует поехать в тур в поддержку Petals for Armor после его выхода. Даты первых сольных концертов в Европе и Америке были объявлены 5 марта через твиттер.

Предпосылки 
После продолжительного тура в поддержку пятого альбома Paramore Хэйли выразила своё мнение по поводу будущего группы, заявив, что они двигаются вперед, но сейчас им необходима пауза в создании музыки и гастрольной деятельности. В эмоциональном интервью на Радио BBC Хэйли так описала свой процесс записи альбома: «Я готова и так сильно смущена тем, что могу поделиться этим проектом… Создавать его было страшно, но это был воодушевляющий опыт. Некоторые моменты написания Petals for armor — то чем я сильнее всего горжусь, как автор песен. И я смогла „замарать руки“ немного сильнее в плане написания музыки. В группе я играю со своими любимыми музыкантами, так что я почти никогда не чувствую, что должна взять на себя роль музыканта в моменты записи альбомов Paramore. Тем не менее, моему проекту пошла на пользу эта музыкальная наивность и сырость, так что я экспериментировала немного больше. Мы работали с моими самыми близкими друзьями. Эти талантливые люди ярко проявили себя в записи пластинки. Мне нравится думать, что мы все делаем друг друга лучше и результатом становится что-то, что звучит и чувствуется именно так, как я и надеялась. Пришло время показать всё это, я наконец-то могу выдохнуть. Я взволнована от возможности позволить людям почувствовать ту другую сторону самой себя, с которой я сама познакомилась не так давно.»

Продвижение 
22 января был выпущен «Simmer» главный сингл с альбома. В этот же день был выпущен видеоклип на данную песню.

Второй сингл «Dead Horse» был выпущен 21 апреля. Видеоклип на песню «Dead Horse» был выпущен 8 мая. Режиссёром стал Зак Фарро.

Список композиций

Хит-парады

Примечания 

Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы Atlantic Records